

Cinema 
La sepolta viva – film del 1916 diretto da Giovanni Enrico Vidali, basato sul romanzo di Francesco Mastriani;
La sepolta viva – film del 1949 diretto da Guido Brignone, basato sul romanzo di Francesco Mastriani;
Sepolta viva – film del 1973 diretto da Aldo Lado, basato su un romanzo scritto da Marie Eugénie Saffray.

Letteratura 
La sepolta viva – romanzo del 1889 scritto da Francesco Mastriani;
La sepolta viva – romanzo del 1896 scritto da Carolina Invernizio.